1971/72 was het 61ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Nationalliga A, daaronder was de tweede klasse die opgedeeld was in een Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) en West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). De derde klasse was de Landesliga van elke deelstaat.

Nationalliga 
WSG Wattens en Wacker Innsbruck vormden een speelverbond (Spielgemeinschaft) voor de start van het seizoen en dit wierp meteen zijn vruchten af door de landstitel te winnen.

(B) = beker 

Kampioenenploeg: Friedrich Koncilia, Herbert Rettensteiner - Roland Eschelmüller, Engelbert Kordesch, Johann Eigenstiller, Werner Kriess, Walter Skocik, Peter Werner – Heinz Binder, Hennes Küppers, Roland Hattenberger, Franjo Francescin, Josef Obert, Peter Kastner, Manfred Gombasch – Ove Flindt, Franz Wolny, Kurt Jara, Helmut Voggenberger, Günther Rinker, Walter Sommer - Trainer: Branko Elsner

Regionalliga

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West 

Oostenrijks voetbalseizoen